Сен-Жангу́-ле-Насьона́ль, Сен-Жанґу-ле-Насьональ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 85 км на південь від Діжона, 37 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 502 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 966,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Жангу-ле-Насьональ на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жангу-ле-Насьональ на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара